Хенри III или Хенрик III (; 1. октобар 1207 — 16. новембар 1272) је био енглески краљ (1216—1272), наследивши свог оца Јована. Хенријева владавина је обележена сукобом са баронима, а посебно са Симоном Монфором. На престолу га је наследио син Едвард I.

Малолетни краљ 
Син је Јована без Земље. Након очеве смрти крунисан је 1216. са девет година. Подржали су га барони, који су били позвали француског престолонаследника Луја VIII да свргну Јована без Земље. Хенријеви регенти су одмах пристали да владају према Великој повељи слободе, коју је Јован без Земље најпре био под принудом потписао, а онда одбио да је прихвати.

Регенти су владали земљом до 1227. уместо малолетног Хенрија.

Побожан краљ 

Када је Хенрик постао пунолетан, настојао је обновити краљевски ауторитет, угледајући се на француски аутократски модел. 
Био је изузетно побожан, тако да је често каснио на путовања због инсистирања да присуствује црквеним службама и неколико пута дневно. 
Био је обузет култом Едварда Исповедника, краља који је владао до 1066. Едвард Исповедник је основао Вестминстерску опатију. Због тога је Хенрик позвао француске архитекте из Ремса да реновирају Вестминстерску опатију у готичком стилу. Централни део Вестминстерске опатије постаје гроб Едварда Исповедника. Вестминстерска палата, која се налазила крај Вестминстерске опатије постаје највећи церемонијални простор краљевства и ту се састаје савет племића.

Барони присиљавају краља да потпише Оксфордске прописе 
Хенрик је финансирао папин рат на Сицилији, да би добио титулу за свог млађег сина Едмунда. Многи барони су почели сматрати да тиме иде стазама свога оца Јована без Земље. Симон Монфор је постао вођа барона, који су захтевали да краљ поштује Велику повељу слободе и да преда још власти баронском већу. Седам барона је присилило Хенрија да 1258. пристане на Оксфордске прописе, по којима се укида апсолутистичка монархија и власт се предаје већу од 15 барона, који би владали. Осим тога постојао би парламент, који би се састајао три пута годишње да надзире рад већа.

Хенрик је добио 1262. папину булу, по којој је изузет од заклетве, коју је дао при доношењу Оксфордских прописа. Пре избијања рата обе стране су биле прихватиле да француски краљ Луј IX арбитрира. У јануару 1264. Луј IX је пресудио да су Оксфордски прописи незаконити и да су према томе ништавни.

Други баронски рат 
Симон Монфор није прихватио арбитражну одлуку, него је кренуо у рат против Хенрија. Две стране, ројалисти и барони, су тиме кренуле у грађански рат, назван Други баронски рат. 
Хенри је поражен у бици код Луиса 14. маја 1264, а после тога су он и његов син Едвард су стављени под кућни притвор. Хенри је отада био само симболички краљ. Симон Монфор је наставио владати Енглеском без икакве краљевске контроле. Симон Монфор створио је први парламент за који су грофовије и општине бирале своје представнике. Гласали су они који су прелазили одређени имовински праг. Барони, који су у почетку подржали Монфора, почели су сумњати да је отишао предалеко.

Хенријев син Едвард I је успео да побегне из кућног притвора 1265. и повео је ројалисте против Монфора. Ројалисти су победили 4. августа 1265. у бици код Евшама. Ројалисти су имали 4 пута више војника. После битке уследила је жестока освета, која није била примерена дотада углавном витешким војскама. Симон Монфор је убијен, након што се предао. Том битком завршено је раздобље витештва у Енглеској. Дотада су витези ретко били убијани у бици. Најчешће би били заробљавани и ослобађани откупом. Престолонаследник и будући краљ Едвард I је побио већину племића, иако су се настојали предати.

Породично стабло

Литература

Спољашње везе 

Династија Плантагенет
Рођени 1207.
Умрли 1272.
Краљеви Енглеске
Енглески принчеви
Војводе Аквитаније
Војводе Нормандије